Опсада Београда може да се односи на следеће догађаје:
 Опсада Београда (1071)
 Опсада Београда (1316)
 Опсада Београда (1382)
 Опсада Београда (1440), одбијен турски напад
 Опсада Београда (1456), одбијен турски напад
 Опсада Београда (1521), пад Београда под турску власт
 Опсада Београда (1688), Аустријска војска под командом Максимилијана Баварског осваја Београд
 Опсада Београда (1690), турска заузима Београд
 Опсада Београда (1717), Аустријска војска под командом Еугена Савојског осваја Београд
 Опсада Београда (1739), турска заузима Београд
 Опсада Београда (1789), Аустријска војска под командом Ернста Гидеона фон Лаудона осваја Београд
 Ослобођење Београда (1806), победа српских устаника
 Борбе око Београда (1914)
 Битка за Београд (1915)
 Београдска операција (1944)

Види још 
 Пад Београда
 Сукоби Срба и Турака 1862. у Београду
 Бомбардовање Београда (1862)
 Бомбардовања Београда у Другом светском рату
 Бомбардовање Београда (1941)
 Бомбардовање Београда (1944)
 Београд у Народноослободилачкој борби
 Бомбардовање Београда (1999)